Badejo-branco é um nome comum dado às seguintes espécies de peixe:
 Epinephelus goreensis
 Epinephelus niveatus

Desambiguações de espécies